Miejscowości w USA:
 Spring Lake – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Spring Lake – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Spring Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Spring Lake – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Spring Lake – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Spring Lake – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Spring Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Spring Lake (ang. Spring Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Spring Lake (ang. Spring Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce